Dies ist eine alphabetische Liste der Sieger der Olympischen Spiele der Antike.

Die gefetteten Ziffern in der Spalte Nummer des Sieges und Einzelnachweise beziehen sich auf die Nummer des Sieges in der vorgenannten Liste.

Kursiv fett gesetzte Namen bezeichnen Periodoniken. Somit sind alle derzeit bekannten Periodoniken hier verzeichnet, da dieser Titel den Sieg bei den Olympischen Spielen der Antike erklärtermaßen beinhaltet.

Die Aufzählung (Nr. am Anfang) folgt exakt der von Luigi Moretti vorgenommenen Nummerierung.

Die Anmerkungen über die reine Nummer des Sieges hinaus sind nicht bei Moretti zu finden, sondern zusätzlich, meist aus Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft hinzugefügt.

Die Liste wurde alphabetisch sortiert. Sofern es mehrere gleiche Namen gibt, hat Moretti – uneinheitlich – entweder nach Sportart oder Ort sortiert.

Der Zusatz „von…“ bedeutet keinen Nachnamen, sondern erklärt die Herkunftsregion / den Herkunftsort. Fehlende von-Angaben bedeuten, dass die Herkunft unbekannt ist.

Diese Liste beruht bisher auf der Monographie von Moretti von 1957, die beiden Supplemente dazu wurden nicht ausgewertet. Sie kann sich durch neue epigraphische und archäologische Funde ändern und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Z

Name teilweise bekannt

Literatur 
 Luigi Moretti: Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici. In: Memorie della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche Ser. 8, Bd. 8 (1957), S. 53–198.
 Luigi Moretti: Supplemento al catalogo degli Olympionikai. In: Klio 52 (1970), S. 295–303.
 Luigi Moretti: Nuovo supplemento al catalogo degli Olympionikai. In: Miscellanea greca e romana 12 = Studi pubblicati dall’Istituto italiano per la storia antica 39 (1987), S. 67–91.

Einzelnachweise 

Antike
!